

Wyniki spotkań – Tabela krzyżowa

Wyniki spotkań – Raporty meczów 
Źródło:

1. kolejka

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Chorwacji - wyniki spotkań
2021 w piłce nożnej
2022 w piłce nożnej
2021 w Chorwacji
2022 w Chorwacji